Vandenberg AFB Launch Facility 05 (LF-05, ursprünglich ein Minuteman 394 SMS Silo) ist ein Raketensilo auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, USA.

Das Silo wurde in den 1960er bis 1970er Jahren zu Forschungs- und Erprobungsstarts der Minuteman-Rakete verwendet. Seit 1990 finden dort Testflüge der LGM-118 Peacekeeper statt.

Startliste

Weblinks 
 

Launch Facility 05